Гран-прі Іспанії 2016 (офіційно Formula 1 Gran Premio de España Pirelli 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 15 травня 2016 року на трасі Каталунья в Монмало, Іспанія.

Класифікація

Перегони

Примітки
  – Кевін Магнуссен фінішував 14, але отримав десять секунд штрафу після гонки за зіткнення з Джоліоном Палмером.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Іспанії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Травень 2016
2016 в Іспанії